Talpa – in lingua italiana, nome comune della Talpa europaea e, per estensione, di tutte le specie morfologicamente simili, anche non necessariamente appartenenti alla famiglia dei talpidi 
 Talpa – in tassonomia, genere di soricomorfi appartenente famiglia dei talpidi, da non confondere col senso meno specifico della parola "talpa" in lingua italiana
 Talpa – in meccanica, nome comune della fresa meccanica a piena sezione, una macchina utilizzata per l'escavazione di gallerie nota anche come «talpa meccanica»
 Talpa – colore
 Talpa – in senso figurato, dipendente di uffici pubblici o privati che, in modo clandestino, raccoglie notizie riservate o segrete. Sinonimo di infiltrato, informatore, spia

Geografia 
 Talpa – centro abitato dell'Iran
 Talpa – centro abitato del Nuovo Messico
 Talpa – comune della Romania

Note

Altri progetti

 Wikibooks - giochi di carta e penna: "Talpe" - https://it.wikibooks.org/wiki/Giochi_con_carta_e_penna/Talpe